Morastugan kan syfta på:

 Morastuga – en äldre byggnadstyp för en stuga, se enkelstuga
 Morastugan, Skansen – en 1700-talsstuga från Östmor i Mora socken flyttad till Skansen 1891
 Morastugan, Norrtälje – en stuga i Mora by, Länna socken